

Niemcy 
 Külz (Hunsrück) – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Rhein-Hunsrück

Polska 
Dawna nazwa miejscowości:
 Kulice

Osoby 
 Eduard Külz – niemiecki fizjolog
 Fritz Külz – niemiecki farmakolog
 Wilhelm Külz – niemiecki polityk